One Word is een nummer van de Nederlandse zangeres Anouk uit 2005. Het is de vierde en laatste single van haar vierde studioalbum Hotel New York.

Het nummer haalde de 4e positie in de Nederlandse Top 40 en de 29e in de Vlaamse Ultratop 50.

Radio 2 Top 2000

Nummer van Anouk
Single uit 2005